Sedlečko ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Sedlečko u Soběslavě, Gemeinde im Okrese Tábor
 Sedlečko, Ortsteil von Veliš u Vlašimi, Okres Benešov
 Sedlečko, Ortsteil von Neustupov, Okres Benešov
 Sedlečko, Ortsteil von Vrchotovy Janovice, Okres Benešov
 Sedlečko (Šemnice), Ortsteil von Šemnice, Okres Karlovy Vary
 Sedlečko, Ortsteil von Nalžovské Hory, Okres Klatovy
 Sedlečko, Ortsteil von Bukovany u Kozárovic, Okres Příbram
 Sedlečko, Ortsteil von Štětkovice, Okres Příbram
 Sedlečko, Ortsteil von Chotoviny, Okres Tábor

siehe auch:
 Sedlecko (Bušovice), Ortsteil von Bušovice, Okres Rokycany